Зоси́ма Алексеевич Шашков (30 апреля 1905 года, Вологодская губерния — 14 июля 1984 года, Москва) — советский государственный деятель, внесший значительный вклад в развитие отечественного водного транспорта. Кандидат технических наук, .

Биография 
Зосима Алексеевич Шашков родился 30 апреля 1905 года в деревне Новинки Сольвычегодского уезда Вологодской губернии (ныне —  Архангельской области) в семье крестьянина.

С окончанием Приводинской церковно-приходской школы в 1918 году Шашков работал бакенщиком на Двине. В 1922 году поступил в Устюгское речное училище, окончив которое получил диплом штурмана первого разряда речного флота и был назначен на должность начальника надзора Северного бассейна.

В 1928 году вступил в ВКП(б).

В 1929 году поступил в Московский институт инженеров водного транспорта, а затем перевёлся в Ленинградский институт инженеров водного транспорта. Последний институт в 1933 году окончил с отличием. В том же году начал преподавать в Горьковском институте инженеров водного транспорта, где с 1933 по 1937 годы работал деканом факультета, а с 1937 по 1938 годы — директором института.

В 1938 году окончил аспирантуру и занимался проектированием и строительством водных каналов на реках.

В феврале 1938 года назначен на должность заместителя наркома водного транспорта СССР.

С 9 апреля 1939 по 15 марта 1946 года работал наркомом речного флота СССР.

В годы Великой Отечественной войны, являясь членом транспортного комитета при Государственном комитете обороны, руководил организацией Ладожской переправы во время блокады Ленинграда, а также снабжением по рекам войск Сталинградского фронта.

В связи с преобразованием наркоматов в министерства, 19 марта 1946 года был назначен на должность Министра речного флота СССР. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 1 сентября 1947 года Шашкову З. А. присвоено звание Генерал-директора речного флота. На этой должности проработал до 15 марта 1953 года.

С 15 марта 1953 по 25 августа 1954 года возглавлял объединённое Министерство морского и речного флота СССР, с 25 августа 1954 по 21 мая 1956 года — Министерство речного флота СССР, а с 6 июня 1956 по 22 октября 1960 года — Министерство речного флота РСФСР.

С 1961 по 1963 годы работал заместителем начальника отдела транспорта и связи Государственного экономического совета Совета министров СССР, а с 1963 года — на второстепенных должностях в Госплане СССР. В 1967 году ушёл на пенсию.

С 1946 по 1950 и с 1954 по 1958 являлся депутатом Верховного Совета СССР, а с 1952 по 1961 годы — кандидатом в члены ЦК КПСС.

Зосима Алексеевич Шашков умер 14 июля 1984 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Научная деятельность 
Зосима Шашков — автор более 50 научных трудов, а также учебника для вузов «Общий курс внутреннего водного транспорта».

Кандидат технических наук, профессор.

Семья 
В семье Зосимы Шашкова было шестеро братьев и две сестры.

Отец Алексей Прокофьевич Шашков работал бакенщиком, в последние годы жизни — шкипером на барже, умер в 1933 году. Мать — Прасковья Никифоровна Шашкова.

Награды 
 Три ордена Ленина
 Орден Октябрьской Революции (29.04.1975)
 Орден Трудового Красного Знамени
 медали

Память 
В 2000 году Великоустюгскому речному училищу было присвоено имя Шашкова, а 21 июня 2002 года в училище была открыта мемориальная доска.

Именем З. А. Шашкова назван пассажирский туристический теплоход проекта 302 (построен в 1986 году).

Ссылки 
 Первый нарком РФ СССР
 Шашков З. А.
 З. А. Шашков на сайте «Хронос»
 З. А. Шашков на официальном сайте Котласского района

Похороненные на Новодевичьем кладбище
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Народные комиссары СССР
Министры СССР
Народные комиссары и министры РСФСР
Государственные деятели СССР
Педагоги СССР
Выпускники Санкт-Петербургского университета водных коммуникаций
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва